Die Segunda División 1949/50 war die 19. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 4. September 1949 und endete am 23. April 1950. Zwischen dem 30. April und 25. Juni 1950 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Racing Santander und CD Alcoyano.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden besten Vereine beider Gruppen spielten in der Play-Off-Runde um den Aufstieg in die Primera División. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt ab, die Vor- und Drittletzten kämpften in der Relegation gegen den Abstieg.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen CD Alcoyano und CE Sabadell teil. Aus der Tercera División kamen die 18 Vereine, die in der Vorsaison jeweils die ersten drei Plätze belegten.

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-Off-Runde 
Die beiden Gruppenersten und -zweiten ermittelten zwei Aufsteiger für die Primera División.

1. Runde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

2. Runde 
Der Dritte und Vierte der 1. Relegationsrunde spielte anschließend gegen die beiden letzten der Primera División um den Aufstieg. Die Spiele wurden am 2. Juli 1950 ausgetragen.

Real Murcia und CD Alcoyano stiegen auf.

Relegation 
Die Spiele fanden am 9. Juli 1950 statt, das Wiederholungsspiel am 10. Juli 1950.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Real Santander
 2. (Gr. Nord) – UD Lérida
 1. (Gr. Süd)  – CD Alcoyano
 2. (Gr. Süd)  – Real Murcia

 Absteiger in die Tercera División
 14. (Gr. Nord) – SD Erandio Club
 16. (Gr. Nord) – Arosa SC
 14. (Gr. Süd)  – FC Elche
 16. (Gr. Süd)  – CD Castellón

 Absteiger aus der Primera División
 Gimnàstic de Tarragona
 Real Oviedo

 Aufsteiger in die Segunda División
 UD Melilla, CD Logroñés, UD Las Palmas, CD Huesca, CD San Andrés, SD Ceuta

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1949/50
Fußballsaison 1949/50